Маура (Маури, Мавра) Макси́мовна Хоте́ева (1864—1938) — карельская сказительница, исполнитель эпических песен.

Биография 
Родилась 3 мая 1864 г. (по другим данным, в 1868 г.) в семье крестьянина-коробейника.

После смерти отца вышла замуж за крестьянина-бедняка, в семье было шестеро детей, работала батрачкой, сторожем в Костомукшской школе.

В 1918 г. её сказы были записаны финляндскими фольклористами-собирателями Э. Кемппайнен, В. Салминен и А. О. Вяйсянен, в 1928 г. — советскими учеными.

В наследии имеется сюжет о строительстве лодки «Venettä luatijessa», 2 варианта рун, 7 колыбельных песен и детских потешек.

В 1920-х-1930-х гг. неоднократно выезжала для записи сказов и причитаний выступлений в г. Петрозаводск.
В 1935 г. приняла участие в праздновании столетнего юбилея первого издания «Калевалы», а в 1936 г. участвовала в Декаде карельского искусства в Ленинграде.

В Научном архиве Карельского научного центра РАН имеется отдельная коллекция М. Хотеевой.

В репертуаре советского времени имеются руны: «Выкуп девушки», «Дева Велламо», «Девушка, задержавшаяся у источника», «Мать ищет дитя», «Морские женихи», «Морской поход», «Посещение Туонелы», «Портной Кеттунен», «Ранение колена Вяйнямёйнена» и «Состязание в сватовстве».

От неё записан ряд ёйг. Особую ценность имеют плачи, в том числе свадебные.

В творчестве М. М. Хотеевой имеются новины — сказы и плачи о Ленине, в том числе «Сказ о тяжелой жизни карел и как Ленин и Сталин сделали их жизнь счастливой», «О новой конституции», сказ «Великий Ленин».

Умерла в 1938 г. Дом, где она жила и могила в поселке Калевала в 1977 г. внесены в Свод памятников истории и культуры РСФСР.

Память 
На доме М. М. Хотеевой установлена мемориальная доска, одна из улиц Калевалы названа её именем.
Имеется портрет работы скульптора М. П. Коппалева.

Примечания

Литература 
 Лавонен, Н. А. Хотеева Мавра Максимовна / Н. А. Лавонен // Карелия : энциклопедия. В 3 т. Т. 3. Р-Я. — Петрозаводск, 2011. — С. 231
 Лавонен, Н. А. Дом, в котором жила сказительница М. М. Хотеева / Н. А. Лавонен // Материалы свода памятников истории и культуры РСФСР : памятники культуры : Карельская АССР. — М., 1977. — С. 119—121
 Карельские эпические песни / Акад. наук СССР, Карело-Фин. фил. АН СССР, Ин-т истории, яз. и лит. ; предисл., подгот. текстов и коммент. * В. Я. Евсеева; [отв. ред. В. Я. Пропп]. — Москва ; Ленинград : Издательство Академии наук СССР, 1950.
 Евсеев, Г. Народные песни об Антикайнене / В. Евсеев // На рубеже. — 1947. — N 2/3. — С.49-52
 Хотеева М. М. :[некролог] // Красная Карелия. — 1938. — 15 ноября
 Богданов, Г. Х. К вопросу о состоянии народного творчества в Карелии : по материалам Северо-Западной Этнологической Экспедиции Академии Наук / Г. Х. Богданов // Западно-финский сборник. — Ленинград, 1930. — С. 65-106 
 Карельские ёйги / изд. подгот. Н. А. Лавонен, А. С. Степанова, К. Х. Раутио. Петрозаводск, 1993.
 Pekšujeva, O. Ei šanat šanoih puutu, virret veisaten vähene : runonlaulajan Maura Hotejevan šyntymäštä on täyttyn 150 vuotta / Olga Pekšujeva // Oma Mua. — Петрозаводск, 2014. — 7. oraskuudu / oraškuuta (№ 17). — S. 10.

Ссылки 
 Маури Хотеева
 Хотеева Мавра Максимовна
 Самовар М. Хотеевой в Национальном музее РК
 Маура Хотеева
 Рунопевческий край

Писатели Карелии
Рунопевцы
Умершие в Калевале
Родившиеся в Карелии